Кевин Фабьян Эмильяно Итабель (; 20 августа 1993, Буэнос-Айрес) — аргентинский футболист, полузащитник клуба «Тигре», на правах аренды выступающий за «Атлетико Рафаэла».

Карьера 
Итабель присоединился к аргентинскому клубу «Тигре» в сезоне 2010/11. Проведя уже более пяти лет в этом клубе, он сыграл в пятидесяти с лишним матчей за этот клуб.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Тигре»